Tobias Schulze ist der Name folgender Personen:

* Tobias Schulze (Schauspieler) (* 1973), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Tobias Schulze (Politiker) (* 1976), deutscher Politiker (Die Linke)
 Tobias Schulze (Journalist) (* 1988), deutscher Journalist